Александр Ишин:
 Ишин, Александр Васильевич (род. 1959) — вице-президент, член Совета, Председатель Комитета по профессиональному образованию НОСТРОЙ.
 Ишин, Александр Владимирович (1941—2015) — советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации (2011).